«The Magic Tour» — був останнім турне «Queen» з їхнім вокалістом Фредді Мерк'юрі та їх бас-гітаристом Джоном Діконом, яке відбулося у 1986 році. Гурт почав гастролювати лише через 19 років, коли у 2005 році, після смерті Фредді Мерк'юрі 24 листопада 1991 року і відходу Джона Дікона на пенсію у 1997 році, розпочалися гастролі «Queen + Paul Rodgers Tour». Відбулося 26 концертів «The Magic Tour» на стадіонах Європи на підтримку їхнього останнього на ту пору альбому «A Kind of Magic».

У 1987 році у Мерк'юрі було діагностовано СНІД, і учасники гурту прийняли рішення припинити гастролі, зробивши концерт туру у Небуорті від 9 серпня 1986 року останнім, коли чотири початкових члена «Queen» виступали на сцені разом.

Більш мільйона чоловік відвідали турне «Queen», що робить його одним з найбільших в історії. Підтримка включала таких виконавців «The Alarm», «Big Country», «Belouis Some», «INXS», «Level 42», «Marillion», Гері Мур, «The Bangles» і «Status Quo».

Протягом туру деякі виступи «Queen» були записані: концерт на стадіоні Вемблі («Live at Wembley») вийшов у форматах VHS, Laserdisc, CD і DVD; вийшов живий альбом «Live Magic» у форматі CD і концерт у Будапешті («Live in Budapest») на VHS і Laserdisc (пізніше повторно випущений зі зміненою назвою «Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest» на DVD, Blu-ray та делюкс-виданнях).

Сет-лист

Дати туру 

Перенесені виступи

Музиканти 
 Фредді Мерк'юрі — головний вокал, піаніно, ритм-гитара (Crazy Little Thing Called Love)
 Браян Мей — електрогітара, бек-вокал, синтезатор (Who Wants to Live Forever)
 Роджер Тейлор — ударні, бек-вокал, бубон
 Джон Дікон — бас-гітара, бек-вокал
Додаткові музиканти
 Спайк Едні — синтезатор, піаніно, бек-вокал, ритм-гітара (Hammer to Fall)

Примітки

Джерела 
 Magic Tour 

Концертні тури Queen